Nogometni klub "Mladost" (NK "Mladost"; "Mladost" Podravske Sesvete; "Mladost") je bio nogometni klub iz Podravskih Sesveta, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
Klupska boja je bila bijela.

O klubu  
NK "Mladost" je osnovana 2005. godine kao drugi nogometni u Podravskim Sesvetama, uz već postojeću "Dravu". Klub je s ligaškim natjecanjem počeo u sezoni 2005./06. u 4. ŽNL Koprivničko-križevačkoj koju osvaja 2007./08., te potom igra u 3. ŽNL Koprivničko-križevačkoj (skupina Đurđevac), koju dva puta osvajaju. Klub se natječe do sezone 2015./16., te potom prestaje s djelovanjem.

Uspjesi 
 4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2007./08. 

 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2010./11. (Đurđevac), 2012./13. (Đurđevac)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Podravske Sesvete 
 NK Drava Podravske Sesvete

Vanjske poveznice 
 NK Mladost Podravske Sesvete, facebook stranica 
 localgymsandfitness.com, NK Mladost Podravske Sesvete 
  transfermarkt.com, NK Mladost Podravske Sesvete 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB MLADOST PODRAVSKE SESVETE

Izvori 
 
 podravske-sesvete.hr, Sport, pristupljeno 18. svibnja 2021. 
 podravske-sesvete.eu, NK Mladost Podravske Sesvete, pristupljeno 18. svibnja 2021. 
 podravske-sesvete.hr, NK "Mladost", wayback arhiva 
 ns-kckz.hr, Klubovi, wayback arhiva 
 poslovna.hr, NK MLADOST PODRAVSKE SESVETE 
 fininfo.hr, NK "MLADOST" PODRAVSKE SESVETE 
 companywall.hr, NK "MLADOST" PODRAVSKE SESVETE 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji
Bivši hrvatski nogometni klubovi